Paradrina avicula är en fjärilsart som beskrevs av Krulikovski 1909. Paradrina avicula ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
avicula